

Топоніми 

 Л'Іль-Бушар (L'Île-Bouchard) — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр, департамент Ендр і Луара.
 Ле-Плессі-Бушар (Le Plessis-Bouchard) — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз.

Персоналії 

 Дан Бушар (; 12 грудня 1950) — канадський хокеїст.
 Ежені Бушар (; 25 лютого 1994) — канадська тенісистка, перша з канадських тенісисток переможниця Вімблдонського турніру.
 Еміль Бушар (; 1919 — 2012) — канадський хокеїст, батько П'єра Бушара.
 Жюстін Бушар (; нар. 1986) — канадська борчиня вільного стилю, дворазова призерка чемпіонатів світу і Панамериканських чемпіонатів, переможниця кубку світу.
 П'єр Бушар (; 20 лютого 1948, м. Лонгьой, Канада) — канадський хокеїст.
 П'єр-Марк Бушар (; 27 квітня 1984, м. Шербрук, Канада) — канадський хокеїст.